Сезон 2015/2016 стал для Интера 100-м в Чемпионате Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 №3 навсегда закреплен за Джачинто Факкетти
 №4 навсегда закреплен за Хавьером Дзанетти

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:85.900.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:92.800.000

Зима 

Прибыль:15.500.000

Общие убытки:85.900.000

Общая прибыль:108.300.000

Разница:22.400.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Статистика

Бомбардиры

Ссылки